Влади́мир Серге́евич Козло́в:
 Козлов, Владимир Сергеевич (1883—1937) — архиепископ Уфимский Григорий (Козлов). Деятель Русской православной церкви.
 Козлов, Владимир Сергеевич — российский врач, лауреат премии «Призвание».
 Козлов, Владимир Сергеевич (род. 1937) — советский футболист.
 Козлов, Владимир Сергеевич — замминистра РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (2001—2004).